Wilhelm peut faire référence à :

Étymologie 
Forme allemande du prénom Guillaume, qui signifie « volonté » et « protection ».
Ce prénom a aussi donné le prénom britannique , forme d'origine normande.

Personnalités portant le prénom Wilhelm 
 Wilhelm I. (généralement appelé Guillaume un d'Allemagne en français)
 Wilhelm II. (généralement appelé Guillaume deux d'Allemagne en français)
 Wilhelm Dilthey (1833-1911), historien, psychologue, sociologue et philosophe allemand.
 Wilhelm Grimm, écrivain et frère de Jacob Grimm.
 Wilhelm Keitel, chef de la Wehrmacht de l'Allemagne nazie. Signa l'Armistice du .
 Wilhelm Wagner dit Richard Wagner, compositeur allemand.
 Wilhelm Hansen, (1868-1936), collectionneur d'art danois et fondateur du Ordrupgaard museum de Copenhague. 
 Wilhelm Reich (1897-1957), médecin, psychiatre, psychanalyste et critique de la société, allemand puis américain, et persécuté aux États-Unis (autodafé, interdiction de recherche scientifique, emprisonné jusqu'à sa mort soudaine).

Patronyme 

 Carl Wilhelm (1872-1936), réalisateur autrichien.
 Claire Wilhelm (?-), biophysicienne française.
 Eugène Wilhelm (1866-1951), juriste et sexologue français.
 Frank Wilhelm (1947-), écrivain luxembourgeois.
 Gale Wilhelm (1908-1991), femme de lettres américaine.
 Heinrich Wilhelm (?-1652), sculpteur et architecte allemand
 Hoyt Wilhelm (1923-2002), joueur de baseball américain.
 Julius Wilhelm (1871-1941), librettiste autrichien.
 
 Karl Wilhelm (1815-1876), compositeur allemand.
 Karl Adolf Wilhelm (1848–1933), botaniste et mycologue allemand.
 Karl Wilhelm (1936-), facteur d'orgue canadien.
 Kate Wilhelm (1928-2018), femme de lettres américaine.
 Kati Wilhelm (1976-), biathlète allemande.
 Richard Wilhelm (1873-1930), sinologue allemand.
 Rolf Wilhelm (1927-2013), compositeur de musiques de film allemand.
 Wimie Wilhelm , actrice et réalisatrice néerlandaise

Autres significations 
 Cri Wilhelm : un effet sonore utilisé comme clin d'œil sonore dans de nombreux films.
 A Wilhelm Scream: un groupe de hardcore mélodique américain.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Germanique

Prénom masculin
Prénom germanique